Basiliuskirche steht für:

 Basiliuskirche (Bielefeld)
 Basilius-Kathedrale (Bukarest)
 Basilius-Kathedrale in Moskau

Siehe auch:
 St. Basilius
 Vasilije-Ostroški-Kirche